Sicienko – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Sicienko
 Sicienko – leśniczówka w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno
 Sicienko – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Sicienko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim